Francja:
 Ferrière-et-Lafolie – gmina
 Ferrière-la-Grande – gmina
 Ferrière-la-Petite – gmina
 Ferrière-Larçon – gmina
 Ferrière-sur-Beaulieu – gmina

Osoby:
 Adolphe Ferrière – szwajcarski pedagog
 Frédéric Ferrière – szwajcarski lekarz

Zobacz też:
 Chartrier-Ferrière
 Ferriere
 La Ferrière